Slovo babočka je ve skutečnosti pojmenování pro několik rodů motýlů z tribu babočky (Nymphalini):

 Aglais 
 např. babočka kopřivová (A. urticae)
 Araschnia 
 např. babočka síťkovaná (A. levana)
 Inachis
 např. babočka paví oko (I. io)
 Nymphalis
 Polygonia 
 Vanessa
 např. babočka admirál (V. atalanta)

Externí odkazy